Prinsessan Elisabeth av Danmark (Elisabeth Caroline-Mathilde Alexandrine Helena Olga Thyra Feodora Estrid Margarethe Désirée), född 8 maj 1935 på Sorgenfri slott i Kongens Lyngby utanför Köpenhamn, död 19 juni 2018 på Sorgenfri slott, var prinsessa av Danmark.

Hon var dotter till arvprins Knud av Danmark och arvprinsessan Caroline-Mathilde av Danmark och äldre syster till Ingolf och Christian av Rosenborg. Hon var kusin till drottning Margrethe II av Danmark, prinsessan Benedikte och ex-drottning Anne-Marie av Grekland.

Prinsessan Elisabeth förblev ogift och hade inga barn, men bodde tillsammans med Claus Hermansen (1919–1997) i över 20 år till hans död. Hon arbetade för danska utrikesdepartementet från 1956 till 2001.

Prinsessan Elisabeth var beskyddare för flera organisationer.

Anfäder

Källor

Referenser

Källor

Externa länkar 
 Prinsessan Elisabeths presentation på danska kungahusets webbplats

Kvinnor
Födda 1935
Huset Oldenburg
Danska prinsessor
Avlidna 2018